Буштелу (порт. Bustelo) — многозначный термин.

 Буштелу (Амаранте) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Буштелу (Пенафьел) — район в Португалии, входит в округ Порту.
 Буштелу (Синфайнш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу.
 Буштелу (Шавеш) — фрегезия в Португалии, входит в округ Вила-Реал.